Эжен Валлен (; 1856—1922) — французский дизайнер, производитель мебели, а также архитектор.

Биография 
Эжен родился в Эрбевиллере и учился в Школе изящных искусств в Нанси. С 1881 года он учился в мастерской своего дяди, также изготовителя мебели.

Его первыми проектами были церковные интерьеры и мебель, но он быстро стал приверженцем стиля модерн, отчасти под влиянием Эмиля Галле, для которого создал двери новой студии Галле. Но больше всего он прославился своей мебелью, проектируя целые гостиные и столовые ансамбли для известных личностей Нанси, включая Жана-Батиста «Эжена» Корбена, Шарля Массона, Альбера Бержере и других.

В 1895—1818 годах он построил новую студию и свой собственный дом на бульваре Лобау в Нанси, с помощью своего друга, архитектора Жоржа Бьета. Этот дом считается первым зданием в стиле модерн в Нанси.

В 1901 году вместе с Антоненом Домом и Луи Мажорелем Валлен стал одним из трёх вице-президентов совета директоров Школы Нанси.

В архитектуре он был одним из пионеров строительства из бетона, армированного сталью, — метод, который он использовал при строительстве павильона École de Nancy на Международной выставке Востока Франции в 1909 году.

Примечания

Ссылки 
 Musée de l’Ecole de Nancy

Архитекторы модерна
Архитекторы Франции XIX века
Архитекторы Франции XX века
Персоналии:Мёрт и Мозель
Умершие в 1922 году
Родившиеся в 1856 году